Мирзая́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Мирзаян, Александр Завенович (род. 1945) — российский поэт и композитор, бард, теоретик авторской песни.
 Сюни, Григор Мирзаян (1876—1939) — армянский композитор и общественный деятель.

См. также 
 Мирзоян